Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier V, se dispute du 6 au .

Martina Suchá remporte le simple dames. En finale, elle bat Anabel Medina Garrigues, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Rita Grande.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Hobart
Tennis en Australie en 2002
Tennis en janvier 2002